Job TV este un canal de televiziune care difuzează emisiuni ce promovează joburile pentru diferite domenii.

Canalul a fost lansat online pe 24 martie 2019 în mediul online iar pe 15 februarie 2021 s-a lansat și pe TV.

Emisiuni

Emisiuni difuzate în prezent

Angajat la stat
Angajează-te în direct!
Bursa locurilor de muncă
C.E.
Capcanele Diasporei
Creatorii de destine
Cryptomania
Dorul de casă
Gaming Show
În direct
Job News
Job pe glob
Jobul zilei
La hanu' lui Nea Marin
Luxury Jobs
Povești de succes
PROFITabil
Retrospectiva
Rodul Pământului
Sănătatea, prioritate!
S.O.S. Job
Te filmezi, te angajezi!
Telefonează, Job te premiază!
Tombola românilor
Top Vlog
Video CV-uri

Emisiuni anulate

Banii muncesc
Jull te premiază!
Muzică

Legături externe
Site oficial